Papa Teodoro I – Papa della Chiesa cattolica
 Teodoro I Calliope – esarca bizantino
 Teodoro I d'Armenia – governante della Cilicia armena
 Teodoro I di Corsica – militare tedesco, Re di Corsica dal marzo al novembre del 1736
 Teodoro I di Costantinopoli – patriarca di Costantinopoli
 Teodoro I d'Epiro – despota d'Epiro e poi imperatore dello stesso Epiro
 Teodoro I Lascaris – imperatore bizantino
 Teodoro I di Milano – arcivescovo di Milano, venerato come santo
 Teodoro I del Monferrato – principe di Bisanzio e marchese del Monferrato
 Teodoro I di Napoli – Duca di Napoli
 Teodoro I Paleologo – Despota della Morea

Pagine correlate 
Teodoro (disambigua)
 Teodoro II